Pentin bezeichnet

 den Singular einer Gruppe ungesättigter Kohlenwasserstoffe, siehe: Pentine
 einen Ortsteil der Stadt Gützkow in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Pentin (Gützkow)